Guacharo en français, ou Guácharo (avec accent tonique diacritique) en espagnol, peut désigner :

Toponymes

El Guácharo  : l'une des six divisions territoriales et l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 El Guácharo  : capitale de la paroisse civile d'El Guácharo  de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Parc national Cueva del Guácharo : un parc national du Venezuela

Zoologie 
 Guacharo : nom vernaculaire ambigu en français qui peut désigner plusieurs espèces d'oiseaux de l'ordre des Caprimulgiformes, dont :
 Guacharo des cavernes : nom vernaculaire de l'espèce d'oiseaux Steatornis caripensis, la seule espèce de la famille des Steatornithidae.

Homonymie de toponyme